A 2022–2023-as PDC-dartsvilágbajnokság (2022/2023 PDC World Darts Championship, szponzorációs nevén 2022/2023 Cazoo World Darts Championship) 2022. december 15. és 2023. január 3. között rendezték a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 30. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a Professional Darts Corporation rendezett, miután 1994-től különvált a British Darts Organisationtől.

A címvédő a skót Peter Wright volt, miután a 2022-es döntőben 7–5-ra győzött az angol Michael Smith ellen. Wright a harmadik körben vesztett Kim Huybrechts ellen és kiesett. A vb-t Michael Smith nyerte, akinek ez volt az első vb-győzelme. A döntőben Michael van Gerwent győzte le 7–4-re.

A döntő második szettjének harmadik legjében Van Gerwen és Smith a dartstörténelem egyik legtökéletesebb legjét produkálták. Két kör után Van Gerwen 144, Smith 141 ponttal állt. Az utolsó körben Van Gerwen két tripla 20 után a dupla 12-t elrontotta, Smith pedig a tripla 20, tripla 19 után a vb egyetlen kilencnyilasával ki tudott szállni a dupla 12-vel. A legben ketten együtt a lehető legtöbb, 14 darab tripla 20-at dobtak, illetve a triplába dobható 16 nyílból mindegyik a tripla szektort találta el.

Résztvevők
A PDC Order of Merit világranglistája alapján az első 32 versenyző kiemeltként csak a második fordulóban kezdi meg szereplését, míg a Pro Tour ranglista és a különböző selejtezők által kvalifikáltak az első fordulóban.

Order of Merit világranglistaMásodik kör (kiemeltek)
 
 
  (Döntő)
 {{nowrap| Michael Smith}} (Világbajnok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pro Tour ranglistaElső kör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listája'Első kör''

Díjazás 
A torna teljes díjazása az előző évhez hasonlóan 2 500 000 angol font. A vb-győztes 500 000 fontot kap, a döntős 200 000 fonttal lesz gazdagabb.

Lebonyolítás 
Az összes mérkőzést 501 pontos legekre játszották a játékosok, dupla kiszállóval. Egy év elteltével újra bevezették a tie-break szabályt. Az első forduló kivételével az utolsó szettet két leg különbséggel kellett megnyerni, kivéve, ha a szett eredménye 5–5 lett, ebben az esetben úgynevezett hirtelen halál (Sudden-Death) következett. A torna előrehaladtával a megnyerendő szettek száma (First to), így a mérkőzések hossza (Best of) is egyre növekedett.

Ágrajz

A döntő

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Statisztikák

Legmagasabb átlagok

Résztvevők országonként

Források 

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság